Celles ist der Name folgender Orte in Belgien:
 Celles (Belgien), Gemeinde in der Provinz Hennegau
 Celles (Houyet), Teilgemeinde von Houyet in der Provinz Namur
 Celles (Faimes), Teilgemeinde von Faimes in der Provinz Lüttich

Celles ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Celles (Ariège) im Département Ariège
 Celles (Cantal) im Département Cantal
 Celles (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 Celles (Dordogne) im Département Dordogne
 Celles (Hérault) im Département Hérault

mit Namenszusatz:
 Celles-en-Bassigny
 Celles-lès-Condé
 Celles-sur-Aisne
 Celles-sur-Belle
 Celles-sur-Durolle
 Celles-sur-Ource
 Celles-sur-Plaine

Siehe auch:
 La Celle
 La Selle
 Selles
 Selle
 Sell
 Cell